

Голиково — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Голиково — село, Клинський міський округ, Московська область